Флаг муниципального образования Кулу́нский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 15 февраля 2012 года решением Кулунского сельского Совета депутатов № 20-85р и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7543.

Флаг Кулунского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, с фигурами из герба Кулунского сельсовета воспроизведёнными голубым, жёлтым, оранжевым и малиновым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле — пурпурный, с золотыми глазами, гривой, хвостом и копытами, скачущий жеребёнок, сопровождённый вверху у краёв двумя лазоревыми восьмилучевыми звёздами; внизу у краёв — два золотых мельничных колеса, с падающими на них лазоревыми струями, выходящими по сторонам и сливающимися в середине; ниже струй — поле пурпурное».

Обоснование символики 
Земли Кулунского сельсовета имеют древнюю историю. Когда-то здесь проходил путь скотоводов из Тувы и Хакасии на торги в город Ачинск.

Село Кулун расположено на одноимённой реке. На этой реке было построено 18 мельниц: Расторгуевская, Барщинская, Вощинская, Козловская, Татарская и др. По легенде, название болотистой местности, по которой протекала река Кулун, связано с тем, что в этом месте утонул жеребёнок, то есть Кулун — «место, где утонул жеребёнок».

Символика флага Кулунского сельсовета раскрывает его прошлое:

— жеребёнок, пытающийся перепрыгнуть водный поток — иносказательно указывает на название реки, села, поселения. Жеребёнок — символ молодости, расцвета жизни, будущих свершений;

— две звезды — символизируют два поселения, составляющих единый сельсовет: село Кулун и деревню Сосновку. Звезда — символ устремлённости в будущее, символ озарённости;

— мельничные колёса — символ славного прошлого, которым гордятся жители современного поселения. Колесо — символ круговорота, движения, развития;

— водные потоки, сливающиеся в единое целое, — символ реки Кулун и её притоков.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Малиновый цвет (пурпур) — символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта, жизненной энергии.

Примечания